Платформа 141 км — остановочный пункт на 140,75 км перегона Видлица — Ильинская линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Остановочный пункт находится в деревне Устье Тулоксы Ильинского сельского поселения Олонецкого национального района Республики Карелия. По состоянию на 2019 год при остановочном пункте расположен деревянный пассажирский павильон. Прочая инфраструктура отсутствует.
В настоящее время остановочный пункт не работает по причине отмены любого пассажирского движения, а этому предшествовало сокращение маршрута поезда Лодейное Поле – Янисъярви до станции Питкяранта. Однако, пока не вышел соответствующий приказ, говорить о ликвидации пункта рано.
21 сентября 2019 года жители города Питкяранта устроили на железнодорожном  вокзале митинг в защиту восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Однако Алексей Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, разъяснил, что "Министерство финансов Республики Карелия считает невозможным направление средств на исполнение полномочий, не отнесённых к компетенции республики".

История 
Платформа 141 км появилась во второй половине 1980-х годов после ликвидации станции Тулокса.

Станция Тулокса 

Станция Ту́локса () была открыта в 1943 году в составе пятой очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле. Находилась на современном 139,1 км. Из юго-восточной горловины станции отходил полуторакилометровый подъездной путь к берегу реки Тулокса, по которой приходил лес посредством молевого сплава для последующей отгрузки на железную дорогу. В конце 1980-х годов, после запрета молевого сплава в СССР, станция была закрыта , а подъездной путь разобран, однако насыпь от него до сих пор  видна невооружённым глазом.
После ликвидации станции остановка для удобства пассажиров была перенесена юго-восточнее на 1300 м.

Тулоксинская десантная операция
23-27 июня 1944 года в непосредственной близи от станции Тулокса прошла Тулоксинская десантная операция, по праву считающаяся одной из наиболее успешных десантных операций советского Военно-Морского флота в Великой Отечественной войне.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 141 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 141 км на railwayz.info
 Паспорт станции Тулокса на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 141 км на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта 141 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1943 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции